Окінава:

 Окінава — найбільший острів японського архіпелагу Рюкю.
 Окінава — група островів, що входять до архіпелагу Рюкю.
 Окінава — найпівденніша префектура Японії.
 Окінава — друге за величиною місто в японській префектурі Окінава.
 «Окінава» — японський футбольний клуб.